Boavita kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Boavita (ort), Boyacá, 
 Boavita (kommun), Boyacá,